Автобусная посылочная служба в Финляндии — вид перевозки посылок, в том числе спешной доставки, на территории Финляндии посредством автобусов, которую в настоящее время осуществляет компания Oy Matkahuolto Ab как для корпоративных, так и для частных индивидуальных клиентов. В прошлом для оплаты этих услуг использовались особые посылочные марки.

Описание 
Автобусная компания Matkahuolto, параллельно с пассажирскими перевозками, поддерживает национальную сеть транспортировки посылок, которая включает также систему отправки и доставки посылок и может при необходимости использовать другие транспортные средства. Посылки могут направляться получателям по всей территории Финляндии и Аландских островов и при сотрудничестве с компанией TNT — по всему миру.

Скорость и надежность этого вида почтового обслуживания достигаются за счёт частоты рейсов и густоты пассажирских автобусных маршрутов по всей стране. Компания Matkahuolto ежедневно осуществляет более 20 тысяч автобусных рейсов и имеет около 500 пунктов обслуживания клиентов, что гарантирует быструю доставку посылок. Отправка вещей и товаров посылками на автобусах проста и удобна: оплата пересылки может быть сделана как отправителем, так и получателем (кроме экспресс-посылок).

Посылочные марки 

В период с 1949 по 1985 год для оплаты посылок, перевозившихся на , в Финляндии выпускались особые посылочные марки.

Спрос среди туристов из России 
Во втором десятилетии XXI века на юго-востоке Финляндии появился ажиотажный спрос на посылки-покупки из электронных магазинов, доставляемые сервисом Matkahuolto, среди туристов из России , чему способствовала ежегодная выдача Финляндией более миллиона годовых многократных виз россиянам в Санкт-Петербурге. В Лаппеэнранте, Иматре и Нуйямаа посылочная служба открыла офисы выдачи посылок специально для туристов из России .

См. также 
 История почты и почтовых марок Финляндии
 Передвижное почтовое отделение
 Itella
 :fi:Matkahuolto

Примечания

Ссылки 

 
 

Автобусы Финляндии
Почта Финляндии
Автобусные компании